Casa Blanca ist der Name einer Ruinenstätte der Maya im heutigen El Salvador:
 Casa Blanca (El Salvador)

Casa Blanca ist der Name mehrerer Orte in Mexiko:
 Casa Blanca (Michoacán)
 Casa Blanca (Amozoc), Bundesstaat Puebla
 Casa Blanca (Tilapa), Bundesstaat Puebla
 Casa Blanca (Querétaro), Bundesstaat Querétaro
 Casa Blanca (San Juan del Río), Bundesstaat Querétaro
 Casa Blanca (Tolimán), Bundesstaat Querétaro
 Casa Blanca (Sinaloa)
 Casa Blanca (Tlaxcala)
 Casa Blanca (Veracruz)
 Casa Blanca (Zacatecas)

Casa Blanca ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Casa Blanca (Arizona)
 Casa Blanca (Kalifornien)
 Casa Blanca (New Mexico)
 Casa Blanca (Texas)

Im NRHP gelistete Objekte:
 Casa Blanca (Oklahoma), NRHP-Nr. 90000123
 Casa Blanca (Puerto Rico), NRHP-Nr. 92000379

Siehe auch:
 Casablanca